«Talking Dead» — афтер-шоу, выходящее по воскресеньям в прямом эфире, где обсуждают эпизоды телесериалов AMC «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Обычно в студии находятся ведущий Крис Хардвик и несколько приглашенных гостей, среди которых фанаты шоу, члены актёрского состава сериалов и создатели.

О передаче 
Премьера первой серии состоялась 16 октября 2011 года, после выхода презентации о втором сезоне «Ходячих мертвецов». В сериале Крис Хардвик обсуждает последний эпизод с гостями, которые являются поклонниками «Ходячих мертвецов». Актёры «Ходячих мертвецов» также появляются на ток-шоу. На «Talking Dead» обсуждаются смерти в последнем эпизоде, проходят разные онлайн-опросы, показываются съёмки за кадром, также гости отвечают на вопросы поклонников, которые задаются по телефону, в Facebook, в Twitter, в Reddit, или на официальном сайте «Talking Dead».

Обзор

Эпизоды

Сезон 1 (2011—12) 
В этих эпизодах обсуждается второй сезон «Ходячих мертвецов».

Сезон 2 (2012—13) 
В этих эпизодах обсуждается третий сезон «Ходячих мертвецов».

Сезон 3 (2013—14) 
В этих эпизодах обсуждается четвёртый сезон «Ходячих мертвецов».

Сезон 4 (2014—15) 
В этих эпизодах обсуждается пятый сезон «Ходячих мертвецов». В этом сезоне появляются интерактивные викторины, где фанаты соревнуются онлайн с помощью своих мобильных телефонов, планшетов или компьютеров.

Сезон 5 (2015—16) 
В этих эпизодах обсуждается шестой сезон «Ходячих мертвецов» и второй сезон «Бойтесь ходячих мертвецов». В этом сезон также проводилось соревнование Ultimate Fan Contest, куда фанаты могли присылать клипы на тему, почему они являются лучшими фанатами сериала. Грег Раевски стал победителем и он стал гостем в четырнадцатом эпизоде. 24 и 25 эпизоды были записаны заранее, так как у Хардвика была свадьба и медовый месяц.

Сезон 6 (2016—17) 
В этих эпизодах обсуждается седьмой сезон «Ходячих мертвецов» и третий сезон «Бойтесь ходячих мертвецов». Во время финала пятого сезона Хардвик объявил, что 90-минутная премьера сезона произойдёт на кладбище Hollywood Forever. Чендлер Риггз изначально должен был появиться на премьере сезона, но его появление перенесли на седьмой эпизод. Вдобавок, некоторые замены в последнюю минуту произошли после того, как первоначальный гость должен был присутствовать на записи, и Джона Рэй заменил Сару Хайленд в шестом эпизоде, а Купер Эндрюс заменил Криса Д’Элия в десятом эпизоде. В середине сезона состоялось очередное соревнование Ultimate Fan Contest, где фанаты объясняли, почему они являются лучшими фанатами «Ходячих мертвецов». Победителями соревнования стали Джилл Роби и Брендан Орбан-Григгс.

Сезон 7 (2017—18) 
В этих эпизодах обсуждается восьмой сезон «Ходячих мертвецов» и четвёртый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов». Специальная двухчасовая премьера состоялась в театре Greek Theatre в Лос-Анджелесе, и на ней присутствовали все двадцать членов основного актёрского состава, а также исполнительные продюсеры и бывшие члены актёрского состава. В шестнадцатом эпизоде обсуждали кроссовер, где показывали финал 8 сезона «Ходячих мертвецов» и премьеру 4 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов». Эшли Вайдмен стала победительницей третьего соревнования Ultimate Fan Contest.

Сезон 8 (2018—19) 
В этих эпизодах обсуждается девятый сезон «Ходячих мертвецов» и пятый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов».

Сезон 9 (2019) 
В этих эпизодах обсуждается десятый сезон «Ходячих мертвецов». Эпизод 15 марта был отменён из-за пандемии COVID-19. Начиная с эпизода 22 марта, Хардвик и гости говорят у себя дома через веб-камеры. Пятнадцатый эпизод был кроссовером, где обсуждались финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» и премьеру 1 сезона «Ходячих мертвецов: Мира за пределами».

Спецвыпуски

Награды 
На 67-й церемонии творческой премии «Эмми», передача была номинирована как лучшая интерактивная программа. Через год передача вновь была номинирована в этой же категории.

См. также 
 «Talking Bad» (2013): похожее шоу, где Хардвик с гостями обсуждают последние восемь эпизодов «Во все тяжкие».
 «Talking Saul» (2016—наст. время): похожее шоу, где Хардвик с гостями обсуждают избранные эпизоды «Лучше звоните Солу».
 «Talking Preacher» (2016—наст. время): похожее шоу, где Хардвик с гостями обсуждают избранные эпизоды «Проповедника».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Афтер-шоу
Ток-шоу США
Ходячие мертвецы
Программы телеканала AMC
Телесериалы Embassy Row